Azarovo () est le nom de plusieurs localités rurales de Russie.

Azarovo (oblast de Bryansk),
Azarovo, district de Maloyaroslavetsky (oblast de Kaluga),
Azarovo, district de Zhukovsky (oblast de Kaluga),
Azarovo (oblast de Kursk),
Azarovo (oblast de Oryol),
Azarovo, district de Kardymovsky (oblast de Smolensk),
Azarovo, district de Novoduginsky (oblast de Smolensk),
Azarovo, district de Sychyovsky (oblast de Smolensk),
Azarovo, district de Belsky (oblast de Tver),
Azarovo, Privolzhskoye, district de Kimrsky (oblast de Tver),
Azarovo, Tsentralnoye, district de Kimrsky (oblast de Tver),
Azarovo, district de Rzhevsky (oblast de Tver),
Azarovo, nom alternatif d'Azarova.

Voir aussi